Folkspraak — незавершенный проект зонального сконструированного языка, основанный на современных западно- и северогерманских языках. Согласно замыслу основателей проекта, должен быть лёгким изучения для носителей любого из германских языков, а в перспективе стать лингва-франка для германского языкового сообщества.

Разработка проекта проходила в основном онлайн в группе Yahoo, однако разногласия по поводу грамматики и орфографии привели к параллельному существованию нескольких версий или «диалектов», относительно взаимопонятных между собой, однако основанных на ряде взаимоисключающих принципов. Разногласия возникают даже по поводу того, какие языки должны преобладать в исходном словаре: одни разработчики привлекают даже такие малораспространённые языки, как фризский, нижненемецкий и норвежский нюнорск, большинство же опирается на «мейнстримные» германские языки — английский, голландский, немецкий, датский, норвежский букмол и шведский.

Фонология

Согласные буквы

Гласные звуки

Орфография 
Алфавит фолкспраака идентичен базовому латинскому алфавиту ISO. Двойные согласные и группы согласных означают, что гласные перед ними являются краткими. Буква c читается  перед гласными переднего ряда и  в любом другом положении. Диграфы th и ph по произношению ничем не отличаются от t и p соответственно.

Грамматика

Морфология 
Существительные и прилагательные не изменяются по числам или падежам. Субстантивированные прилагательные, а также инфинитивы, оканчиваются на -e, например, de andere («другой») и have («иметь»). Морфологическое различие между прилагательными и наречиями отсутствует.

Не существует грамматического рода или падежей, кроме личных местоимений: si («она»), hi («он»), ik («я»), mi («я»).

Множественное число существительных образуется с помощью -e или, если существительное заканчивается безударным слогом, -s. Mann (мужчина), manne (мужчины), auto (автомобиль), autos (автомобили).

Синтаксис 
Основной порядок слов — субъект — глагол — объект (SVO). В вопросительных предложениях происходит инверсия типа VSO.

Примеры 
Отче наш на нескольких диалектах и разновидностях фолькспраака:

Примечания

Ссылки 
 Folksprak.org — грамматика, словарный запас и вики.
 Страница Folkspraak Omniglot
 Англо-фолкспракский словарь
 Folkspraak в Викиучебниках

Германские языки